Альманн () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Крістіан Альманн — німецький вершник
 Хрістіан Август Макс Альманн Валентінер — німецький підводник часів Першої світової війни